Ел Рио Верде има више значења:

 Ел Рио Верде (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рио Верде (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику